Stanislav Škrabec je lahko:
 Stanislav Škrabec (1844 - 1918), slovenski pater in jezikoslovec
 Stanislav Škrabec (1933 - ), slovenski gospodarstvenik